Мелково́дная — название бухт в морях Тихого океана.

 Мелководная — бухта в Амурском заливе Японского моря, недалеко от Владивостока.
 Мелководная — бухта в Охотском море, в восточной части залива Одян.
 Мелководная — бухта Японского моря, в Лазовском районе Приморского края.

См. также 
 Мелководное
 Мелководный
 Бухта Токарева — бухта в Охотском море, ранее носившая название Мелководная.